Jüdischer Friedhof Münden steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Münden)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Münden)